Ка — многозначный термин:
В Древнем Египте
 Ка — дух человека в религии древних египтян, божественная жизненная сила.
 Ка (Хор-Ка или Сехен) — раннединастический царь нулевой династии, живший в конце XXXII в. до н.э.
 Ка-а (Хор Ка-а) —  последний правитель I династии Раннего царства (ок. 2890 до н. э.). 

 В письменности
 Ка — символы японской каны, используемые для записи одной моры. 
 Ка — первая буква тибетского алфавита.
 Ка — первая буква кхмерского алфавита. 
 Ка — одна из букв орисского алфавита. 

Гидроним
 Ка — река в Лаосе и Вьетнаме, впадающая в Южно-Китайское море.

Другое
 «Ка» — повесть Велимира Хлебникова (1915).
 Ка — древневавилонская единица измерения объёма жидкостей. 
 Ка (сокр. от Камов) — серия моделей советских/российских вертолётов, разработанных в конструкторском бюро Н. И. Камова.
 Ка — центральное философское понятие в вымышленной вселенной Стивена Кинга «Тёмная Башня».

См. также 
 Ford Ka — компактный городской автомобиль производимый компанией Ford с 1996 года. 
  — французская марка женскойПока бока злому одежды, основанная в 1987 году Сержем Кажфингером.  
 КА 
 Каа 

Тока бока взлом